Dubiecko (plaats), plaats in Polen
 Dubiecko (gemeente), gemeente in Polen